Klättersliden (Antigonon) är en växtsläkte i familjen slideväxter med sex arter från tropiska och subtropiska Amerika.

Källor

Slideväxter
Kl Växtindex